Михалек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Михалек, Адам (род. 1975) — чешский гребец.
 Михалек, Збынек (род. 1982) — чешский хоккеист.
 Михалек, Коннор (2005—2014) — американский фанат WWE.
 Михалек, Людвиг (1859—1942) — австрийский художник и гравёр.
 Михалек, Милан (род. 1984) — чешский хоккеист.